Rafael Muzzi de Miranda (Cachoeiras de Macacu, 19 de agosto de 1964) é um político brasileiro.

Atual prefeito de Cachoeiras de Macacu, município da Região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É filho da professora Jean Muzzi de Miranda e do ferroviário Ronaldo Alves de Miranda. Em 2008 foi eleito prefeito de Cachoeiras de Macacu, para o período 2009 - 2012. Em 2020 foi eleito novamente, para liderar a prefeitura no período 2021 - 2024.

Começou a trabalhar muito cedo em casa, ajudando o pai Ronaldo com atividades ligadas a pecuária, cuidando dos animais, ordenhando vacas e vendendo e entregando leite de casa em casa para ajudar no sustento da família.

Rafael Muzzi de Miranda começou os seus estudos no Colégio Estadual Maria Zulmira Torres, no município de Cachoeiras de Macacu, e foi lá que o seu sonho começou a se tornar realidade. Rafael Muzzi de Miranda ingressou na faculdade se formando em medicina veterinária.

Político jovem que administrou com modernidade, planejamento, transparência e competência a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio de Cachoeiras de Macacu, onde mudou o conceito de produção e desenvolvimento sócio-econômico desses importantes setores da economia do município de Cachoeiras de Macacu.

Prefeitos de Cachoeiras de Macacu
Naturais de Cachoeiras de Macacu